Rudnitschny (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften
 in Kasachstan:
 Rudnitschny (Kasachstan), Siedlung im Gebiet Almaty
 in Russland:
 Rudnitschny (Kemerowo), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kemerowo
 Rudnitschny (Kirow), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kirow
 Rudnitschny (Swerdlowsk), ländliche Siedlung in der Oblast Swerdlowsk